Леа Массарі (, справжнє ім'я та прізвище — Анна-Марія Массатані, ; , Рим, Італія) — італійська акторка та сценаристка.

Біографія 
Справжнє ім'я та прізвище — Анна-Марія Массатані. Дебютувала в кіно виконанням головної ролі у фільмі Маріо Монічеллі «Заборонено» (Proibito, 1954). Звернула на себе увагу у фільмі режисер М. Антоніоні «Пригода» (L'avventura, 1960), де зіграла невелику роль. Леа Массарі багато знімалася у Франції у фільмах Луї Маля, Рене Клемана, Клода Соте, Анрі Вернея, Клода Піното. Виступає і як сценарист.

Фільмографія 

 «Заборонено» (Proibito, 1954)
 I sogni nel cassetto (1957)
 Resurrezione (Auferstehung) (1958)
  : «Пригода» / (L'avventura)
 La giornata balorda (1960)
 I sogni muoiono all'alba (1961)
 Morte di un bandito (1961)
 Il colosso di Rodi (1961)
  : «Важке життя» / (Una Vita difficile) — Олена Павінато
 Una vita difficile (1961)
 Le quattro giornate di Napoli (1962)
 La città prigioniera (1962)
 La morte sale in ascensore (Le monte-charge) (1962)
 I cavalieri della vendetta (Llanto por un bandido) (1963)
 La coda del diavolo (1964)
  : «Нескорений» / (L'insoumis) — Домінік Серве
 Le soldatesse (1965)
 Made in Italy (1965)
 Il giardino delle delizie (1967)
 Volver a vivir (1968)
  : «Життєві дрібниці» / (Les choses de la vie) — Катрін Берар
 Un soffio di piacere (Céleste) (1970)
 Paolo e Francesca (1971)
 Il soffio al cuore (Le souffle au coeur) (1971)
 La prima notte di quiete (1972)
 La corsa della lepre attraverso i campi (La course du lièvre à travers les champs) (1972)
 Questo impossibile oggetto (1972)
 La femme en bleu (1973)
 L'uomo che non seppe tacere (Le silencieux) (1973)
 Un battito d'ali dopo la strage (Le fils) (1973)
 Questo impossibile oggetto (Story of a Love Story) (1973)
 Cadavere di troppo (… la main à couper) (1974)
 Allonsanfan (1974)
 La linea del fiume (1975)
 Il poliziotto della brigata criminale (Peur sur la ville) (1975)
 El perro (1976)
 Chi dice donna dice donna (1976)
 Caccia al montone (L'ordinateur des pompes funèbres) (1976)
 Antonio Gramsci — I giorni del carcere (1977)
 Vivere giovane (Violette & François) (1977)
 Repérages (1977)
 Sale réveur (1978)
 Les Rendez-vous d'Anna (1978)
 Cristo si è fermato a Eboli (1979)
 Foto ricordo (Le divorcement) (1979)
 La flambeuse (1981)
 Sarah (1983)
 La 7ème cible (1984)
 Segreti segreti (1985)
 Una donna spezzata (1988)
 Viaggio d'amore (1991)

Примітки 

Уродженці Рима
Кіноактори Італії XX століття
Актори, відомі під псевдонімами